Conference steht für
 Conference, Einteilungen der Mannschaften im nordamerikanischen Hochschul- und Profisport
Conference (Birne), Birnensorte
Conference (Film), Film von Iwan Iwanowitsch Twerdowski (2020) 
Conférence, eine Darbietung

Siehe auch
Konferenz